Февр () — французская фамилия. Известные носители:
 Февр, Антуан (1934—2021) — французский историк эзотерики.
 Февр, Виржини (род. 1982) — швейцарская фристайлистка, специализирующаяся в дисциплине хафпайп.
 Февр, Люсьен (1878—1956) — французский историк.
 Февр, Николай Михайлович (1908—21 мая 1951) — русский журналист-эмигрант и писатель, сотрудничавший с немецкими оккупационными властями.
 Февр, Флоренс (род. 1983) — французский актриса.
 Февр, Фредерик (1835—1916) — французская актёр и драматург.

См. также 
 Лефевр